Лусесита има више значења:

 Лусесита, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лусесита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику